Elektrospray, een spray die teweeggebracht wordt door vloeistof onder hoge spanning te zetten
 Embedded Systems Innovation, een Nederlandse onderzoeksgroep voor high-tech embedded systems ontwerp en engineering, onderdeel van TNO
 Escadron Spécial d’Intervention, was een speciale eenheid van de voormalige Belgische rijkswacht.